Перчи́хин — фамилия.

 Перчихина, Марина Константиновна (род. 1956) — российский художник, куратор, галерист и теоретик современного искусства.

Вымышленные персонажи

 Перчихин — персонаж пьесы Максима Горького «Мещане» (1901), торговец певчими птицами.
 Семён Перчихин — главный персонаж рассказа Льва Кассиля «Абсолютный слух».
 Перчихин — главный персонаж фильма «Оборона Царицына» (1942) братьев Васильевых в исполнении Михаила Жарова.